Nederlands burgemeester (1938-2003): Wim de Leeuw (burgemeester)
 Nederlands atleet: Wim de Leeuw (atleet)